Agosto ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Agosto (* 1970), puerto-ricanischer Boxer
 Benjamin Agosto (* 1982), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Fabricio Agosto Ramírez (Fabri; * 1987), spanischer Fußballspieler